Mannophryne är ett släkte av groddjur. Mannophryne ingår i familjen Aromobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Mannophryne